Барделли () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (1914—2009) — итальянский рулевой в академической гребле, чемпион Европы в восьмёрках (1947, 1949, 1950).
  (1869—1942) — итальянский офтальмолог и политик, член Сената Королевства Италия (1939—1942).
  (1930—2018) — итальянский футболист, игрок Чемпионата Италии в составе клубов «Милан» и «Комо».

См. также